Joseph Kopf ist der Name folgender Personen:

* Joseph von Kopf (1827–1903), deutscher Bildhauer

 Joseph Kopf (1929–1979), Schweizer Schriftsteller, siehe Hermann Joseph Kopf

Siehe auch:
 Josef Kopf